Old (filme) - é um filme americano de 2021
Old (Hungria) - município da Hungria
Estádio Old Trafford — estádio de futebol, localizado no bairro Trafford, município de Grande Manchester, Inglaterra
Club Atlético Newell's Old Boys — clube argentino de futebol da cidade de Rosário
Steven Old — futebolista profissional neo-zelandês
Old School — filme de comédia americano lançado em 2003
Old Vic — teatro localizado em Londres
Old Firm — clássico do futebol escocês
 OLD — Oxford Latin Dictionary
Desambiguação